Атыш — топоним:
 Атыш — водопад на Южном Урале, в Архангельском районе республики Башкортостан. 
 Атыш — правый приток Лемезы.
 Атыш — Атышский грот — карстовый грот, образованный в горе Кузь-язь-таш подземной рекой Атыш.
 Атыш-Сумган — подземный водопад в Белорецком районе Башкортостана.

См. также 
 Татыш